Хеноверачи има више значења:

 Хеноверачи (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Хеноверачи, Ел Папалотито (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику